«Атланти́да» () — британский приключенческий телесериал в жанре фэнтези, снятый компанией Urban Myth Films совместно с BBC America для BBC Wales. Создан по мотивам древнегреческой мифологии продюсерами  («Плохие», ), Джонни Кэппсом («Мерлин», ) и Джулианом Мёрфи («Мерлин», ). Премьера сериала состоялась на телеканале BBC One 28 сентября 2013 года в Великобритании. Также сериал транслировался на канале Space в Канаде с 12 октября 2013 года и на канале BBC America в США с 23 ноября 2013 года.

Телешоу получило смешанные отзывы критиков.

23 января 2015 года было объявлено, что шоу закрыто. Показ оставшихся семи серий стартовал 11 апреля 2015 года, а 16 мая 2015 года вышел двухчасовой финал сериала.

Синопсис 
Город Атлантида — это необычное древнее поселение; мир скачущих быков, богинь со змеями вместо волос и настолько огромных дворцов, что поговаривают, они построены великанами. Эпическое приключение начинается, когда в город прибывает молодой Ясон.

Актёрский состав

Основной состав 
 Марк Эдди — Геркулес
 Джек Доннелли — Ясон
 Роберт Эммс — Пифагор

Также в ролях 
 Аийша Харт — Ариадна
 Сара Пэриш — Пасифая
 Джульет Стивенсон — Оракул
 Джемайма Рупер — Медуза

Второстепенный состав 

 Кен Боунс — Мелос
 Джон Ханна — Тихон / Аэсон
 Роберт Линдси — Дедал
 Гэри Оливер — Алитарх

Сезон 1 
 Ханна Артертон — Коринна
 Лу Броадбент — Иона
 Люси Коху — Цирцея
 Джо Диксон — Рамос
 Александр Сиддиг — Минос
 Оливер Уолкер — Гептарион
 Киаран Гриффитс — Сайрус

Сезон 2 
 Томас Кумбс — Критас
 Лоркан Кранитч — Киликс
 Питер де Джерси — Горан
 Эми Мэнсон — Медея
 Рональд Пикап — Орфей
 Роберт Пью — Сарпедон
 Винсент Риган — Дион
 Эммет Дж. Сканлан — Делмос
 Клайв Стэнден — Телемон
 Аня Тейлор-Джой — Кассандра
 Сиан Томас — Эвридика
 Джозеф Тиммс — Икар

Производство 
О сериале впервые было объявлено 11 февраля 2013 года. Он был создан, чтобы заполнить временной интервал, появившийся из-за закрытия телесериала «Мерлин», созданного и спродюсированного Джонни Кэппсом и Джулианом Мёрфи. Трио будет продюсировать «Атлантиду» через свою новую компанию Urban Myth Films. Исполнительный продюсер для BBC Wales — Бетан Джонс. Сериал был заказан главой «BBC Drama» Беном Стивенсоном и главой BBC One Дэнни Коэном. Актёрский состав был объявлен 27 марта 2013 года.

Сериал снят в Уэльсе и Марокко. Склад площадью  неподалёку от Чепстоу был превращен в обширную телевизионную студию для съёмок «Атлантиды». Съёмки первого сезона начались 1 апреля и закончились 2 ноября 2013 года.

22 июля 2013 года BBC America объявил, что канал является сопродюсером «Атлантиды» и сериал будет транслироваться осенью 2013 года как часть «сверхъестественной субботы».

Сериал был прорекламирован, используя вирусную маркетинговую кампанию, официальными аккаунтами в Твиттере, Tumblr и Facebook. 9 августа 2013 года был представлен первый постер, а 16 августа — первый тизер-трейлер сериала. Через неделю, 23 августа, был показан второй тизер, где появился Ясон в исполнении Джека Доннелли. 29 августа были выпущены четыре тизера с участием Джека Доннелли, Джульет Стивенсон, Марка Эдди и Роберта Эммса. 7 сентября были представлены первые промофотографии актёрского состава, и в тот же день перед шоу «Strictly Come Dancing» на BBC One был показан первый трейлер. За неделю до премьеры был выпущен первый отрывок из первой серии.

26 октября 2013 года сериал был продлен на второй сезон, который стартовал 15 ноября 2014 года.

Эпизоды

Сезон 1 (2013)

Сезон 2 (2014-15)

Примечания

Ссылки 
 «Атлантида» на сайте Би-би-си

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2013 году
Телесериалы Би-би-си
Комедийно-драматические телесериалы Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы Великобритании в жанре фэнтези
Телепередачи по алфавиту
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2015 году
Горгона Медуза
Атлантида в культуре и искусстве
Телепередачи Великобритании